El Shogi, o Ajedrez Japonés, es un juego de estrategia similar al ajedrez (derivados los dos del juego indio del chaturanga), pero tiene un árbol de juego más grande y complicado debido a que a diferencia de aquel permite el reingreso de piezas. Sin embargo, al igual que el ajedrez, el juego se puede dividir en las fases de apertura, medio juego y final de juego, cada una de ellas requiriendo una estrategia diferente. La apertura consiste en organizar las primeras defensas y posicionarse para el ataque, el medio juego consiste en intentar crear una brecha a través de las defensas del adversario, mientras mantenemos las nuestras y el final del juego comienza cuando las defensas de uno de los lados han sido comprometidas.

Las tácticas básicas del shogi son parecidas a aquellas que se usan en el ajedrez, tenedores envolventes, clavadas, eliminar el defensor y otras técnicas, las cuales son consideradas muy fuertes cuando son utilizadas de forma efectiva. (véase Tácticas del shogi)

Apertura

La apertura en el shogi es generalmente más lenta que en el ajedrez, debido al enorme tablero y a la poca movilidad de las piezas. Pero después de un rápido ataque, el territorio de un jugador podría quedar abierto a ataques de reingreso tan pronto como las piezas son intercambiadas, el objetivo de la apertura es levantar unas defensas para el rey, normalmente moviendo al rey hacia el lateral dentro de un castillo con tres generales. Dejando al rey en su casilla original  (居玉 igyoku o "rey sentado") es una posición particularmente peligrosa.

Ambos jugadores pueden mover el peón de la torre hacia adelante, o más comúnmente, avanzar el peón de encima y a la derecha del alfil. La formación es conocida como una apertura de torre y una apertura de alfil lateral.  Con una apertura de alfil, es habitual intercambiar alfiles para tener una captura del otro.  Esto permite a cada jugador poner nuevamente su alfil capturado en juego en cualquier zona del tablero. De cualquier forma, este no es un ventajoso intercambio de alfiles si tu oponente tiene una dásefensa mejor construida, o más líneas de ataque.

Las aperturas también son clasificadas como de torre estática (居飛車 ibisha), en las que el ataque es llevado a cabo por la torre en su posición original, y las aperturas de torre móvil o torre extendida  (振飛車 furibisha), en las que la torre se mueve hacia el centro o la izquierda del tablero para llevar a cabo un ataque desde allí, normalmente con la idea de permitir al oponente atacar mientras levantamos una defensa mejor e intentamos realizar un contraataque. A pesar de eso, como la pieza más poderosa sobre el tablero, la torre invita a atacar, y en muchos casos, especialmente para los jugadores más débiles, es una buena idea mantener al rey muy alejado de la torre.

Habitualmente el ataque de una apertura comúnmente incluye hacer avanzar una plata e idealmente un peón, a través de una columna protegida por la torre.  Este es el ataque de la plata escalada. Porque las platas tienen más posibilidades para retirarse, mientras que los oros defienden bien sus lados, las platas son generalmente consideradas superiores como piezas de ataque, y los oros son superiores como piezas defensivas. Es común practicar a defender el rey con tres generales, dos oros y una plata.

Debido a que la defensa es muy importante, y porque las piezas del shogi son relativamente lentas moviéndose, la apertura del juego tiende a ser mucho más larga en el shogi que en el ajedrez internacional,[3] normalmente se necesitan una docena de movimientos o más para preparar las defensas antes de que se realice el ataque inicial. Estos movimientos resultan en estructuras defensivas denominadas castillos.

Castillos 

Hay varias fortificaciones defensivas fuertes conocidas como castillos. Hay muchas variantes y tipos de castillos que se pueden utilizar, pero es esencial para comprender cuáles son útiles en la situación actual y la forma de compensar sus puntos débiles.

El Castillo Yagura

El Castillo Yagura  (矢倉囲い Yagura gakoi) es considerado por muchos la posición defensiva más fuerte en el shogi. Tiene al rey fuertemente protegido; una bien fortificada línea de peones; y el alfil, la torre, y un peón apoyando todos un posterior ataque de la plata de la torre o el caballo. Es notoriamente difícil derribarlo con un asalto frontal, sabiendo que es muy débil por el lateral. Normalmente es utilizado contra aperturas de torre estática que incluyen avanzar el peón de la torre. Sin embargo, el adversario es el único que puede adoptar fácilmente esta defensa, no dando ventaja a ninguno de los lados.

Hay mucha flexibilidad en el orden de los movimientos cuando se construye la defensa Yagura, y las posibilidades no pueden ser enumeradas aquí. El único punto que hay que recordar es que los generales deben moverse diagonalmente, no directamente hacia adelante. Por eso, hay una fuerte posición intermedia llamada kani (蟹 "cangrejo"). Tiene tres peones en el lado izquierdo avanzados hacia sus posiciones finales en el Yagura, y en la segunda fila todos los cuatro generales están en fila cerca del alfil, el cual está todavía en su posición inicial:  alfil-oro-plata-oro-plata. El rey es movido a una casilla hacia la izquierda, detrás de la plata de en medio.

Mientras formamos el castillo, el peón de la torre a menudo ha avanzado dos casillas preparándose para un asalto de la torre escalada sobre el rey adversario. Otro preparativo muy común es avanzar hacia la casilla del peón de la plata adyacente, permitiendo el paso a ambos la plata de la torre y el caballo. Esos movimientos ofensivos no son propiamente parte del castillo, pero el peón que avanza dos casillas debe ser llevado a cabo si hay piezas para ello, y además con frecuencia debe realizarse mientras todavía construyes el castillo. 

Un ataque muy común contra la defensa Yagura es hacer avanzar el caballo de la torre directamente hacia adelante, defendido por la torre y con un peón en mano, para atacar las fortificaciones en cada lado del rey enrocado/encastillado. Si el defensor ha respondido avanzando un peón de lanza sobre ese lado, un peón puede ser reingresado donde estaba el peón del borde. Si la plata defensora ha sido movida o ya no está en esa posición, un peón puede ser reingresado aquí.

El Castillo Mino

Una posición defensiva que es considerada muy fácil para los principiantes, pero que todavía es popular entre los profesionales, es el Castillo Mino (美濃囲い Minō-gakoi).  El rey es situado en una posición segura, mientras que los tres generales funcionan bien apoyándose los unos a los otros. Este es utilizado algunas veces cuando un jugador elige una apertura de alfil antes que la apertura de peón de torre.

El castillo Mino tiene seis pasos para completar, no necesariamente en este orden:
 Mueva la torre al lado izquierdo del tablero, preferentemente a la sexta columna. Este movimiento tiene que ser el primero.
 Mover el rey a donde comenzó la torre, tres movimientos.
 Mueva al general de plata del lado derecho un espacio hacia arriba, por lo que ahora está al lado del rey.
 Mueva al general de oro del lado izquierdo en diagonal hacia arriba y a la derecha de modo que está protegido por el otro general, el oro, el cual aún no se ha movido.
 (Opcional) Mover el peón del borde una casilla hacia delante; dos es aún mejor. Esto le da a rey una ruta de escape en el final del juego.
 (Opcional) Mover el peón de la cuarta columna una casilla hacia delante. Esto hace que sea más difícil hacer una amenaza de mate, una vez que el castillo haya sido construido.

El Castillo Anaguma

Una tercera defensa de uso frecuente en shogi profesional es la Anaguma (穴熊 lit. "Oso en el agujero", y que significa "oso hibernando".), comúnmente llamado el castillo "oso en el agujero" (穴熊囲い Anaguma gakoi).  Este castillo se puede ejecutar en cualquier lado del tablero, es decir, ya sea por un jugador que utiliza la estrategia de torre extendida o por un jugador que emplea la estrategia de torre estática. El resultado final será colocar el rey en la casilla de la esquina donde comenzó la lanza, defendido por dos generales de oro y uno de plata.

Una estrategia sugerida para un castillo del lado de la torre es:
 Mueva la torre a la sexta o séptima columna.
 Mueva al rey a la casilla inicial de la torre.
 Mueva la lanza hacia arriba una casilla, entonces mueva el rey hacia la casilla inicial de la lanza.
 Mueva al general de plata hacia arriba a la derecha.
 Mueva ambos generales de oro hacia el castillo para una defensa adicional.

Medio juego
Los jugadores profesionales de shogi tienden a evaluar el 'flujo' del juego, es decir, la secuencia de movimientos que llevan a la posición actual y su probable desarrollo, mucho más que los jugadores de ajedrez.

Debido a que los peones atacan de frente, y no pueden defenderse unos a otros, tienden a perderse al principio del juego, dando argumentos a este tipo de ataques. Dejar caer un peón tras las líneas enemigas, promocionando a un "tokin" (general de oro), y colocar un segundo peón inmediatamente detrás del "Tokin" para que se protejan entre sí no solo produce un fuerte ataque, sino que amenaza a toda la defensa rival, pero proporciona poco valor al oponente si el ataque falla y las piezas son capturadas.

Jugadores relevantes/famosos en el ajedrez internacional a menudo hacen un mal uso de los reingresos, pero el reingreso es la mitad del juego. Si un jugador tiene más de un par de piezas capturadas en la mano, lo más probable es que los ataques de reingreso están siendo pasados por alto. Sin embargo, es prudente mantener un peón en la mano, y con frecuencia para intercambiar piezas si es necesario para conseguir una. En comparación con los jugadores internacionales de ajedrez, jugadores de shogi son más propensos a sacrificar piezas, incluso las más poderosas, si la captura resultante puede ser reintroducida de nuevo en el juego para un propósito específico.

Atacar piezas fácilmente puede hacer que quedes atrapado detrás de las líneas enemigas, como el oponente a menudo puede reingresar un peón en una casilla protegida para cortar la línea de retirada. Por esta razón, las torres, las cuales pueden retirarse en una sola dirección, se mantienen normalmente a una distancia segura en las primeras partes del juego, y se utiliza para apoyar los ataques de las piezas más débiles. Sin embargo, una vez que el juego se ha abierto, una torre promocionada es una pieza especialmente letal tras las líneas enemigas.

Avanzando un peón de lanza puede abrir el lateral del tablero para el ataque. Por lo tanto, cuando un jugador avanza un peón de lanza primero, es común, aunque no obligatorio, para el adversario responder avanzando el peón opuesto, con el fin de evitar complicaciones más tarde en el juego. Esto también permite que el rey se escape en caso de ataque desde el lateral.

Final del juego
El colapso de la defensa de un lado marca el comienzo del final del juego. Una vez que un jugador ha roto y atravesado las líneas enemigas, el rey del oponente puede ser fácilmente atrapado por sus propias piezas. Un último recurso táctico-defensivo muy común es abrir la línea de peones para permitir al rey escapar. Los reyes son más difíciles de dar jaque mate en abierto, sobre todo si el oponente no tiene muchas piezas de largo alcance en juego.

En el final del juego, todo se reduce a una carrera sobre quién puede dar jaque mate al adversario primero. Una táctica conocida como el conteo de velocidad juega un papel importante en el final del juego. Contando el número de movimientos hasta el jaque mate (suponiendo que el oponente no llega a mover) tanto para Blanco y Negro, esto ayudará a influir en las decisiones sobre la conveniencia de atacar o defender. Un simple error puede cambiar el flujo del juego drásticamente. Entre estos, hay muchos otros factores delicados a tener en cuenta dentro de la fase final, incluyendo los ataques de sacrificio y trampas.

Referencias

Bibliografía 

Shogi for Beginners (1984) by John Fairbairn. An introduction. 
Guide to Shogi openings: Shogi problems in Japanese and English (1983) by Aono Teruichi, translated by John Fairbairn
Better Moves for Better Shogi (1983) by Aono Teruichi, translated by John Fairbairn ISBN 4-87187-999-2
The Art of Shogi (1997) by Tony Hosking
Habu's Words (2000) by Habu Yoshiharu, translated by Takahashi Yamato and Tony Hosking
Classic Shogi (2006) by Tony Hosking
Lightning Speed Endgame Technique (1988) by Koji Tanigawa. Advanced strategy.
SHOGI Magazine (70 issues, January 1976 - November 1987) by The Shogi Association (edited by George Hodges)

Véase también 

 Táctica (shogi)

Enlaces externos
Ricoh Shogi Club

Shōgi